Viola može značiti:
Viola (Plantae), biljni rod.
Viola (Animalia), rod člankonožaca iz reda Lepidoptera